Такмичење у троскоку у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2013. у Москви одржано је 13. и 15. августа на стадиону Лужники.

Земље учеснице 
Учествовала су 21 атлетичарке из 17 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2013. 
Стање 10. август 2013.

Нови рекорди после завршетка Светског првенства 2013.

Најбољи резултати у 2013. години 
Десет најбољих атлетичарки године у скоку увис пре првенства (10. августа 2013), имале су следећи пласман. 

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП.

Квалификационе норме

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC+4.

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама такмичарке су биле подељене у две групе. Квалификациона норма за финале износила је 4,30 метара (КВ), коју је прескочило седам такмичарки, а преосталих пет места су попуњена према постигнутом резултату (кв).,

Финале 
Финале је стартовало у 19:40.,

Извори

Спољашње везе 

Светско првенство у атлетици на отвореном 2013.
Троскок на Светском првенству у атлетици на отвореном